Cicinho (1980), futebolista brasileiro que atua como lateral-direito
Alex Sandro Mendonça dos Santos (1986), mais conhecido como Cicinho, futebolista brasileiro que atua como lateral-direito
Neuciano Gusmão, futebolista conhecido como Cicinho, que atua como lateral-direito
Florêncio Sisínio Vieira (1901–1994), também conhecido como Florêncio Cicinho Vieira, bispo católico brasileiro

Ver também

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes